Die 13. Etappe der Tour de France 2009 am 17. Juli führte über 200 km von Vittel nach Colmar. Sie enthielt 3 Zwischensprints und 5 Bergwertungen der 1., 2. und 3. Kategorie. Diese Etappe sollte zunächst auf Wirken der Tour-Verantwortlichen ohne Funkverkehr ausgetragen werden, nach massivem Druck seitens der Teams wurde der Funkverkehr jedoch wieder erlaubt.

Beim Anstieg zum Col du Platzerwasel wurden Óscar Freire und Julian Dean von einer noch unbekannten Person mit einem Luftgewehr verletzt. Freire wurde dabei am Oberschenkel verletzt, Dean wurde eine leichte Wunde am Zeigefinger zugefügt. Freires Team Rabobank kündigte an, den Fall zur Anzeige aufzugeben.

Aufgaben 
 24 Levi Leipheimer – Nicht zur Etappe angetreten (Sturzfolgen 12. Etappe)
 189 Peter Wrolich – Nicht zur Etappe angetreten (wegen Erkältung nicht gestartet).

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Xertigny (Kilometer 43,5) (479 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Christophe Moreau || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Heinrich Haussler || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Gérardmer (Kilometer 88,5) (671 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Rubén Pérez  || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Heinrich Haussler || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in Luttenbach (Kilometer 124) (425 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Heinrich Haussler || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Rubén Pérez || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Colmar (Kilometer 200) (199 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Heinrich Haussler || 25 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 22 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Brice Feillu || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 18 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Peter Velits || 16 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Wladimir Jefimkin || 14 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  George Hincapie || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 11 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Thierry Hupond || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Jens Voigt || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Christian Knees || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 16. || style="text-align: left;" |  Grischa Niermann || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 17. || style="text-align: left;" |  Nicolas Roche || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 18. || style="text-align: left;" |  Matteo Tosatto || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 19. || style="text-align: left;" |  David Loosli || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 20. || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Côte de Xertigny, Kategorie 3 (Kilometer 46) (588 m ü. NN; 2,0 km à 5,3 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Juan Manuel Gárate || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Rubén Pérez || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Christophe Moreau || 1 Pkt.
|}

 Col de la Schlucht, Kategorie 2 (Kilometer 105) (1139 m ü. NN; 8,9 km à 4,2 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Rubén Pérez || 10 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Heinrich Haussler || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Gorka Verdugo || 5 Pkt.
|}

 Col du Platzerwasel, Kategorie 1 (Kilometer 138,5) (1193 m ü. NN; 8,7 km à 7,6 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 15 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Heinrich Haussler || 13 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Rubén Pérez || 11 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Mikel Astarloza || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 5 Pkt.
|}

 Col du Bannstein, Kategorie 3 (Kilometer 165,5) (483 m ü. NN; 2,1 km à 5,1 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Heinrich Haussler || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Brice Feillu || 1 Pkt.
|}

 Col du Firstplan, Kategorie 2 (Kilometer 179,5) (722 m ü. NN; 8,4 km à 5,4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Heinrich Haussler || 20 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 18 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 16 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Brice Feillu || 14 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 12 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 10 Pkt.
|}

Einzelnachweise 

Etappe 13
200913
Sportveranstaltung in Vittel
Sportveranstaltung in Colmar

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 13